Frozen in Time е шести студиен албум на американската дет метъл група Obituary. Първи, след повторното събиране на групата през 2003 г. Продуцента Скот Бърнс временно се завръща след последния албум с него World Demise (1994).

Състав 
 Джон Тарди – вокали
 Доналд Тарди – барабани
 Алън Уест – китара
 Тревор Перес – китара
 Франк Уоткинс – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Обичуъри
Музикални албуми от 2005 година